Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Сен-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура